Rolling Hills kan syfta på:

 Rolling Hills, Alberta
 Rolling Hills, Clark County, Indiana
 Rolling Hills, Kalifornien – i Los Angeles County
 Rolling Hills Estates
 Rolling Hills, Kentucky
 Rolling Hills, Wyoming

Se även
 Rolling Hills Lake